Gary Connery (né en 1970), BASE jumper et cascadeur britannique ;
Jason Connery (né en 1963), acteur britannique ;
Sean Connery (1930–2020), acteur britannique, père du précédent.
Neil Connery (1938-2021), acteur britannique, frère du précédent.